Dieser Artikel behandelt die Spiele im Europapokal seit 1964.

Anfangs erzielte Malmö FF im Europapokal bescheidene Ergebnisse. Bei den ersten 9 Teilnahmen kam jeweils das Aus in der ersten Runde. Im Jahr 1979 schaffte das Team dann den Einzug in das Finale des Landesmeister-Wettbewerbs.

Im Weltpokal (Vereinsfußball) trat Malmö FF an, da der Europapokalsieger Nottingham Forest auf eine Teilnahme verzichtete. Die beiden Spiele gegen den Vertreter der Copa Libertadores, Club Olimpia aus Paraguay, endeten 0:1 in Malmö und 1:2 in Asunción.

Europapokalbilanz 

 UEFA Champions League (Europapokal der Landesmeister): 18 Teilnahmen
 Europapokal der Pokalsieger: 5 Teilnahmen
 Messepokal: 4 Teilnahmen
 UEFA Europa League (UEFA-Pokal): 17 Teilnahmen
 UEFA Intertoto Cup: 1 Teilnahme

Stand: 3. November 2022

Finale Europapokal der Landesmeister 1978/79 

Liste (Fußballdaten nach Verein)
Malmö FF
Fußball-Europapokal